

Aziende 
 Braun – azienda tedesca di proprietà della De' Longhi
 B. Braun – azienda medica e farmaceutica tedesca
 Carl Braun Camera-Werk – azienda tedesca di ottica

Persone 

 Alexandra Braun Waldeck – modella venezuelana
 Carol Moseley Braun – politica e diplomatica statunitense
 Coloman Braun-Bogdan allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Eva Braun – compagna e moglie di Adolf Hitler
 Josias Braun-Blanquet – botanico svizzero
 Marie Braun – nuotatrice olandese

Altro 
 Charlotte Braun – personaggio dei Peanuts
 Cratere von Braun – cratere lunare
 Mariscal Braun – società calcistica boliviana di La Paz
 Monte Von Braun – montagna antartica nei Monti dell'Ammiragliato
 Tubo di Braun o tubo a raggi catodici, o semplicemente tubo catodico – tipo di tubo elettronico utilizzato in passato